Die Finsternis und ihr Eigentum steht für:

 Die Finsternis und ihr Eigentum (1914), Stummfilm von Paul von Woringen
 Die Finsternis und ihr Eigentum (1922), Stummfilm von Martin Hartwig
 Die Finsternis und ihr Eigentum (1993), Spielfilm von Christian Frosch